Marco Ballotta – ex-calciatore italiano
 Rifugio Pian della Ballotta – rifugio alpino nel comune di Ceresole Reale, in valle Orco, nelle Alpi Graie